Passaloecus är ett släkte av steklar som beskrevs av William Edward Shuckard 1837. Passaloecus ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Passaloecus